Family Feud est un jeu télévisé américain diffusé depuis 1976 ;
 Family Feud est une série de jeux vidéo inspirée du jeu télévisé américain du même nom.

Voir aussi